Gamitz ist der Name folgender Orte:

  Gamitz (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortsteil von Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark
  Gamitz (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark